Воротынский — фамилия.

Известные носители:
 Воротынский, Алексей Иванович (1610—1642) — русский государственный и военный деятель, стольник (с 1625 года) и воевода.
 Воротынский, Владимир Иванович (ум. 27 сентября 1553) — верховский удельный князь, московский воевода и боярин.
 Воротынский, Иван Алексеевич (ум. 24 июля 1679) — русский военный и государственный деятель, стольник, боярин и дворецкий (1664), воевода.
 Воротынский, Дмитрий Федорович — князь из рода Воротынских
 
 
 Воротынский, Семён Фёдорович — князь из рода Воротынских
 Воротынский, Фёдор Львович (XV век) — князь из рода Новосильских, основатель Воротынских князей

См. также 
 Воротынские
 Воротынский район
 Воротынский сельсовет
 Берёзово-Воротынский